Alain Goldmann (1931-2022), Grand Rabbin de Paris ;
 Albert Goldmann (1901-1980), juriste et homme politique luxembourgeois ;
 Annie Goldmann (1931-2020), sociologue française ;
 Ariel Goldmann (1963-), avocat français, Président du FSJU, fils d'Alain Goldmann ;
 Bernie Goldmann, producteur de cinéma américain ;
 Friedrich Goldmann (1941-2009), compositeur et chef d'orchestre allemand ;
 Gereon Goldmann (1916-2003), prêtre franciscain, Waffen-SS et sous-officier de la Wehrmacht ;
 Lucien Goldmann (1913-1970), philosophe et critique français ;
 Max Goldmann (1873-1943), metteur en scène de théâtre autrichien puis américain ;
 Nahum Goldmann (1895-1982), sioniste d'origine polonaise.

Patronyme juif